Казанцев, Михаил Васильевич:
 Казанцев, Михаил Васильевич (1913—1991), депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
 Казанцев, Михаил Васильевич (род. 1927), советский легкоатлет, чемпион СССР, участник ОИ 1952.